De TT van Assen 1996 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1996. De race werd verreden van 27 tot 29 juni 1996 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspan 500 ccEnkel de top 15 van elke race is bekend

Externe link
Uitslagen op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace

1996
Wereldkampioenschap wegrace 1996